

Codici 
 nnf – codice ISO 639-3 della lingua gaig

Sigle 
 NNF – acronimo inglese di forma normale negativa